Roccellesi – abitanti di Roccella Ionica
Roccellesi – abitanti di Roccella Valdemone